Italiaans rugbyteam (mannen), het rugbyteam van Italië voor mannen.
Italiaans rugbyteam (vrouwen), het rugbyteam van Italië voor vrouwen.
Italiaans rugbyteam (onder 20), het rugbyteam van Italië onder 20.